Рене Оруман (; род. 7 января 1984, Пярну, Эстонская ССР, СССР) — эстонский легкоатлет, выступавший в барьерном беге. Чемпион мира среди юношей 2001 года в восьмиборье. Семикратный чемпион Эстонии.

Биография 
Первый титул чемпиона Эстонии выиграл в 17 лет, когда неожиданно стал лучшим в беге на 60 метров с барьерами. В тот момент он больше концентрировался на выступлениях в многоборье, где в 2000 году установил рекорд Эстонии среди юношей (6871 очко). Летом 2001 года Рене выиграл юношеский чемпионат мира в восьмиборье, набрав 6219 очков (высшее мировое достижение среди юношей). Однако в дальнейшем он оставил многоборье и сконцентрировался только на барьерном спринте.

В беге на 110 метров с барьерами выиграл четыре чемпионата страны (2001, 2006—2008), ещё три раза становился лучшим в помещении на дистанции 60 метров с барьерами (2001, 2007, 2008).

Участвовал в Летней Универсиаде 2005 и 2007 годов, но не прошёл дальше первого раунда в индивидуальных соревнованиях.

Занял 29-е место в предварительных забегах на чемпионате мира в помещении 2008 года в беге на 60 метров с барьерами.

Закончил Тартуский университет, где получил степень бакалавра наук в области медицины. Работал физиотерапевтом со сборной Эстонии на молодёжном чемпионате Европы 2007 года, ещё в качестве действующего спортсмена. С 2008 по 2010 годы работал системным инженером в компании IT Grupp, с 2010 — директор по информационным технологиям в компании Arco Vara, работающей на рынке недвижимости.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Рене Оруман — информация на портале Eesti Entsüklopeedia
 
 Профиль Рене Орумана на сайте all-athletics.com

Десятиборцы Эстонии
Бегуны с барьерами Эстонии